Anders Ångström kan syfta på:

 Anders Ångström (1814–1874), svensk fysiker  och astronom
 Anders Ångström (meteorolog) (1888–1981), svensk meteorolog
 Anders Ångström (regissör) (1921–1974), svensk regissör